Прахова може да се отнася за:
 река Прахова - река в Румъния;
 долина Прахова- планинска долина в горното течение на река Прахова;
 окръг Прахова – административна единица в Румъния, включваща долина Прахова.